Большая Виловка () — сезонная река в Змиёвском районе Харьковской области Украины, правый приток реки Мжа.

Берёт начало в селе Виловка. Течёт на северо-восток по открытой местности, пересекает автодорогу Т-2101. Впадает в Мжу восточнее села Соколово. Длина 5 км. На реке находится около 10 прудов, перегороженных дамбами.

Бассейн Северского Донца
Реки Харьковской области